Кристиа́н Блум (; род. 10 марта 1987, Нойбранденбург, Мекленбург — Передняя Померания, ГДР) — немецкий легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге. Серебряный призёр чемпионата Европы в помещении в беге на 60 метров (2015). Чемпион Европы среди юниоров в эстафете 4×100 метров (2005). Многократный чемпион Германии.

Биография 
В детстве занимался греблей на каноэ, тренировался под руководством своей тёти. В лёгкую атлетику пришёл в 13 лет, где проявился его талант к спринтерскому бегу. Кристиан неоднократно становился чемпионом страны среди юношей и юниоров на дистанциях 60, 100 и 200 метров.

Дебютировал на международной арене в 2005 году на юниорском чемпионате Европы, где в составе сборной Германии стал победителем в эстафете 4×100 метров.

Наибольших успехов добился на соревнованиях в помещении на дистанции 60 метров. В 19 лет впервые стал чемпионом Германии, выиграв зимнее первенство страны с личным рекордом 6,59. На чемпионате Европы в помещении для выхода в финал ему не хватило 0,01 секунды.

Занял третье место в беге на 100 метров и в эстафете на домашнем Кубке Европы 2007 года в Мюнхене, чем помог мужской сборной Германии одержать победу в общекомандном зачёте.

На чемпионате Европы 2010 года и на чемпионате мира в помещении 2012 года доходил до стадии полуфиналов в коротком спринте (100 и 60 метров соответственно). Был вторым в эстафете на командном чемпионате Европы 2014 года и снова стал победителем в общем зачёте в составе сборной Германии.

В 2015 году выиграл пятый титул чемпиона страны в беге на 60 метров, благодаря чему отобрался на зимний чемпионат Европы. На континентальном первенстве Кристиану удалось подтвердить свою высокую готовность: он завоевал серебряную медаль с результатом 6,58 (всего на 0,02 секунды хуже личного рекорда).

С 2013 года тренируется у Рональда Штайна в клубе TV Wattenscheid 01. Является военнослужащим Вооружённых сил Германии.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Кристиана Блума на сайте Федерации лёгкой атлетики Германии
 
 Профиль Кристиана Блума на сайте all-athletics.com
 Профиль Кристиана Блума на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на короткие дистанции Германии